Die Europawahl in Belgien 2019 fand im Rahmen der EU-weiten Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 statt. Gemäß einer Verfassungsreform wurde am selben Tag die Parlamentswahl durchgeführt.

In Belgien wurden 21 Mandate im Europäischen Parlament vergeben. Gewählt wurde in drei Wahlbereichen: Das niederländischsprachige Wahlgremium wählte zwölf Abgeordnete, das französischsprachige Wahlgremium acht Abgeordnete und das deutschsprachige Wahlgremium einen Abgeordneten. In den Wahlbereichen wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit einer Sperrklausel von 5 % gewählt.

Es bestand Wahlpflicht.

Ausgangslage

Wahlwerbende Parteien 
Spitzenkandidaten ("Lijsttrekker"/"Tête de liste") der wichtigsten Parteien (soweit bekannt):

Ergebnisse

Parteien

Fraktionen im Europäischen Parlament

Sprachliche Unterschiede

Weblinks 
 Offizielle Wahlseite mit den Ergebnissen der Europawahl – aktualisiert am 27. Mai 2019

Einzelnachweise 

2019
Belgien
Belgische Geschichte (21. Jahrhundert)